A teknősbéka és a két kiskacsa a La Fontaine-mesék című rajzfilmsorozat első évadának negyedik része.

Rövid tartalom

Alkotók 
 Mesélő: Bodrogi Gyula
 Rendezte: Dargay Attila
 Írta: Georges De La Grandiere
 Zenéjét szerezte: Pethő Zsolt
 Operatőr: Henrik Irén
 Hangmérnök: Horváth Domonkos
 Vágó: Czipauer János
 Háttér: Szabó Szabolcs
 Rajzolták: Cser Zsuzsa, Csiszér Ágnes, Révész Gabriella, Tóth Sarolta
 Kisérőszöveg: Jacques Degor
 Gyártásvezető: Kunz Román
Készítette a Pannónia Filmstúdió az Edition et Diffusion Cinématographique közreműködésével.

Források 
 A teknősbéka és a két kiskacsa a Hungarian Movie Database oldalon 
 

La Fontaine-mesék
Dargay Attila-filmek